Егюра́нд-е-Гардде́й, Еґюранд-е-Ґарддей () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 460 км на південь від Парижа, 65 км на північний схід від Бордо, 50 км на захід від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 173 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 380,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Егюранд-е-Гарддей на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Егюранд-е-Гарддей на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь